Der Rajon Charkiw (ukrainisch /; russisch /) ist eine 1923 (in seinen heutigen Grenzen seit 1966 bestehend) gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Charkiw im Osten der Ukraine.

Der Rajon hat eine Fläche von 1403 km² und eine Bevölkerung von etwa 1.700.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befindet sich in namensgebenden Stadt Charkiw, dieser war jedoch bis 2020 in ihrer Funktion als Oblasthauptstadt kein Teil des Rajons.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Derhatschi und Nowa Wodolaha (nördliche Teile) sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Städte Charkiw und Ljubotyn.

Geographie 
Der Rajon liegt im Norden der Oblast Charkiw. Er grenzt im Norden an Russland (Oblast Belgorod, Rajon Schebekino und Rajon Belgorod), im Osten an den Rajon Tschuhujiw, im Süden an den Rajon Krasnohrad sowie im Westen an den Rajon Bohoduchiw.

Durch den Rajon fließt in südöstliche Richtung der Udy sowie dessen Zuflüsse Charkiw und Lopan, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 120 und 210 Metern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 15 Hromadas (5 Stadtgemeinden, 7 Siedlungsgemeinden und 3 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 5 Städte
 23 Siedlungen städtischen Typs
 147 Dörfer
 33 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Charkiw
 Stadtgemeinde Derhatschi
 Stadtgemeinde Ljubotyn
 Stadtgemeinde Merefa
 Stadtgemeinde Piwdenne
 Siedlungsgemeinde Besljudiwka
 Siedlungsgemeinde Mala Danyliwka
 Siedlungsgemeinde Nowa Wodolaha
 Siedlungsgemeinde Pissotschyn
 Siedlungsgemeinde Rohan
 Siedlungsgemeinde Solonyziwka
 Siedlungsgemeinde Wyssokyj
 Landgemeinde Lypzi
 Landgemeinde Wilchiwka
 Landgemeinde Zyrkuny

Bis Juli 2020 waren es zwei Stadtgemeinden, 14 Siedlungsratsgemeinden sowie 14 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 14 Siedlungen städtischen Typs
 62 Dörfer
 21 Ansiedlungen

Am 5. März 2013 wurde die Siedlung städtischen Typs Kulynytschi und die zur gleichnamigen Siedlungsratsgemeinde gehörenden Orte Braschnyky (Бражники), Sajiky (Заїки), Satyschschja (Затишшя) und Peremoha (Перемога) sowie die zur Landratsgemeinde Ponomarenky gehörenden Orte Horbani (Горбані), Pawlenky (Павленки) und Fedirzi (Федірці) eingemeindet und bilden seither Stadtteile innerhalb des Stadtrajons Nemyschlja.

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Charkiw